Baró de Segur és una baronia immemorial que pertanyia als Calders el  i que fou reconeguda com a títol del Regne el 1810 per Ferran VII a Magí Antoni de Vilallonga i de Grimau.

Titulars 
 Maria d'Aguilar: Baronessa de Segur (1725). Vídua de Jaume de Copons.
 Magí Antoni de Vilallonga i de Grimau: baró de Segur (reial carta de successió de 23 d'octubre de 1810).
 Salvador de Vilallonga i de Càrcer (1891-1974): 8è marquès de Castellbell, marquès de Castellmeià, baró de Segur, baró de Maldà i Maldanell (reial carta de successió BOE 23 de gener de 1953).
 Alfons de Vilallonga i Cabeza de Vaca (1927-1997): baró de Segur, baró de Maldà i Maldanell (reial carta de successió: BOE 22 de maig de 1979).
 Alfons de Vilallonga i Serra (1960): baró de Segur, baró de Maldà i Maldanell (reial carta de successió: BOE 30 d'octubre de 1998).

Bibliografia 
 Fluvià i Escorsa, Armand. Repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya. Barcelona, 1998.
 Grau i Pujol, J. M; Badia i Batalla, F. Diccionari Biogràfic Històric de Montblanc, Montblanc, 2008.

Enllaços externs 
 Repertori de títols nobiliaris de Catalunya 
 Solferinii. Descent of 1st Duke of Solferino (1684) (Informació genealògica dels Vilallonga)  
 BOE de 30 de novembre de 1998 

Segur